Satsuma (vrucht), een mandarijnenras 
 Satsuma (Kagoshima), een gemeente  in de  Japanse prefectuur Kagoshima.
 Satsuma (provincie), een Japanse provincie  
 Satsuma (clan), een machtige Japanse familie 
 Satsuma (han), een han die door deze familie werd bestuurd.
 Satsuma (porselein), een type van Japans aardewerk
 Satsuma (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
 Satsuma (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 Satsuma (slagschip), een slagschip van de Japanse Keizerlijke Marine
 Satsuma (slak), een slakkengeslacht